Oiapoque kan syfta på:

 Oiapoque, en planetarisk ring till småplaneten 10199 Chariklo

Brasilien 

 Oiapoque (flygplats), Amapá, 
 Oiapoque (kommun), Amapá,